Rusija:
 Komsomoljsk (Ivanovska oblast, Rusija), Ivanovska oblast
 Komsomoljsk (Kemerovska oblast, Rusija), Kemerovska oblast
 Komsomoljsk (Habarovski kraj, Rusija), Habarovski kraj
 Komsomolsk na Amuru, Habarovski kraj

Ukrajina:
 Komsomoljsk (Ukrajina), Poltavska Oblast

Komsomoljsk (1938), afilm iz 1938, redatelj: Sergej Gerasimov